De Moldavische gemeente kent sinds 2003 drie verschijningsvormen
 Grote Steden (Roemeens: Municipii, enkelvoud: Municipiu)
 Steden (Roemeens: Orașe, enkelvoud Oraș)
 Gemeenten (Roemeens: Comune, enkelvoud Comună)
De Grote Stad Chisinau is verder verdeeld in steden en gemeenten.
Binnen de steden en gemeenten kan sprake zijn ondergeschikte dorpen (Roemeens: Sate subordonate)

Lijst van grote steden, steden en gemeenten

 
Gemeente in Moldavië